Кріс Еверт і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. Еверт грала в парі з Розмарі Казалс, але в другому колі їх перемогли Helen Cawley і Джоанн Расселл.

Коулі та Расселл виграти титул, у фіналі перемігши пару Навратілова і Бетті Стов з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари 

  Мартіна Навратілова /  Бетті Стов (фінал)
  Розмарі Казалс /  Кріс Еверт (2 коло)
  Лінкі Бошофф /  Ілана Клосс (чвертьфінал)
  Франсуаза Дюрр /  Вірджинія Вейд (півфінал)
  Керрі Рід /  Грір Стівенс (чвертьфінал)
  Сью Баркер /  Енн Кійомура (3 коло)
  Леслі Чарлз /  С'ю Меппін (півфінал)
  Біллі Джин Кінг /  Karen Susman (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір